Netscape Navigator – przeglądarka internetowa
 Netscape Enterprise Server – serwer WWW
 Netscape Directory Server – serwer LDAP
 Netscape Visual JavaScript – zintegrowane środowisko programistyczne
 Netscape Certificate Management System – system zarządzania certyfikatami
 Netscape Communications – przedsiębiorstwo tworzące oprogramowanie